Aceasta e o  listă de nume de familie coreene, în ordinea alfabetică după Hangul. (N) înseamnă Coreea de Nord, iar (S), Coreea de Sud.

Cel mai răspândit nume de familie (mai ales în Coreea de Sud) este Kim,  urmat de Lee și Park (sau Bak sau Paek). Împreună, aceste nume sunt purtate de aproximativ jumătate din populația Coreei. Sunt aproape 250 de nume de familie coreene în uz. Fiecare nume de familie este împărțit de mai multe clanuri, așadar, pentru a afla numele de familie exact al unei persoane, este necesar să se identifice clanul din care face parte.

 Se aplică numai pentru 梁 și 樑.
 Se aplică numai pentru 呂.
 Se aplică numai pentru 連.
 Se aplică numai pentru 柳 și 劉.
 Se aplică numai pentru 李.
 Se aplică numai pentru 林.

Note 
*Distribuția estimată e bazată pe datele din 2000 ale Biroului Național de Statistici Coreean. Cifrele pentru cele mai populare 29 nume de familie includ estimatări din Coreea de Nord, în timp ce datele pentru celelalte nume vin numai din Coreea de Sud.

Vezi și
Limba coreeană

Legături externe
Diagramă a celor mai comune nume, în hangul și hanja
Listă cu profil de clan, incluzând numele dispărute .
Listă cu profil de clan a numelor existente azi.
Listă de nume cu adăugări din Enciclopedia Naver.
2000 Recensământ sud-coreean după nume și clan.
Rezultatele recensământului din 2000(Coreea de Sud), sortate după nume.
Portalul site-ului de statistici sud-coreean
  Degrees of Courtesy and Communication Styles in the Korean Language, de K. B. Kurotchenkо.

Nume de familie coreene
Nume
Coreene